Секреция может означать:
 Секреция (геология) — минеральный агрегат.
 Секреция (физиология) — выработка и выделение железистыми клетками секретов.